Wikicréole est une syntaxe wiki, qui a pour objectif d’être une syntaxe universelle pour les wikis, permettant le transfert aisé de contenu entre les différents moteurs de wiki.

Origines de la version 1 
Conçue à l’origine pendant l’édition 2006 du Symposium international sur les wikis, l’objectif du Wikicréole est de .

Pour ce faire, les différentes variantes existantes ont été analysées et les éléments les plus couramment utilisés inclus dans le cahier des charges. Une grammaire EBNF et un format d’échange XML ont également été publiés.

Le , la version 1.0 de Wikicréole a été publiée, et un gel de deux ans du développement a été décidé afin de permettre aux auteurs de moteurs de wiki d’adopter la nouvelle syntaxe. Bien que la norme elle-même soit figée, les discussions dans la communauté des développeurs sur d’éventuels ajouts et modifications pour les versions ultérieures continuent.

Vers une version 2 ? 
La page de Créole V1 est figée (depuis 2008), et précise qu'une discussion était en cours pour la version 2. Le projet semble être stoppé (la page renvoie une erreur de Domain Name System).

Exemples de syntaxe Wikicréole 
Mise en valeur :
//italiques//

**gras**

Listes :
* Liste à puces
* Deuxième élément
** Sous-élément

# Liste numérotée
# Deuxième élément
## Sous-élément

Liens :
Lien vers une [[page wiki]]
[[adresse de lien|texte du lien]]

En-têtes : (les signes « égal » en fin de ligne sont optionnels)
= Premier en-tête
== Deuxième en-tête
=== Troisième en-tête
==== Quatrième en-tête

Sauts de ligne :
Forcer un\\saut de ligne

Ligne horizontale :
----

Images :
{{Image.jpg|alternative textuelle}}

Tables :
|= |= en-tête |= en-tête |
| une | ligne | du tableau |
| autre | ligne | du tableau |

Texte brut :
{{{
Ce texte ne sera //pas// **formaté**.
}}}

Moteurs de wiki comprenant la syntaxe Wikicréole 
À la fin de 2008, les moteurs de wiki qui comprennent partiellement ou complètement la syntaxe Wikicréole sont Oddmuse, MoinMoin, DokuWiki, TiddlyWiki, JSPWiki, PmWiki, PodWiki, XWiki.

Toutefois, Wikicréole n’est pas nécessairement la syntaxe par défaut dans ces moteurs de wiki.

Notes et références

Articles connexes 
 Liste de logiciels wiki

Liens externes 
  
  
  
  

Wiki
Langage de balisage léger